Gron est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Gron, commune française du Cher
 Gron, commune française de l'Yonne
 Gron, ruisseau de Magland

Voir aussi

Homonymie de toponyme
Toponymie française